Caspar Bowden (1961/62 – 2015), activista britànic per la privadesa, assessor en cap d'aquesta matèria per a Microsoft 
 Charles Bowden (Joliet, 1945 – Las Cruces, 2014), periodista i assagista estatunidenc 
 George Bowden (Nova York, 1920 - Palma, 2003), lutier de guitarres nord-americà instal·lat a Mallorca